Гарольд Моррис:  (1876—1967) — британский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании (1922—1923).
  (1890—1964) — американский пианист, композитор и педагог.